Das Klima der Vereinigten Staaten ist äußerst vielfältig. Es herrschen mehrere Klimazonen vor, wie z. B. das kontinentale, subtropische, mediterrane sowie im südlichen Florida tropische Klima.

Allgemeines 
In den nördlichen Regionen, vom Staat Washington bis nach Maine, lässt sich ein moderates, gemäßigtes Klima feststellen. Die Winter können empfindlich kühl werden (Werte unter 0 °C sind nicht selten) – im Sommer kann es jedoch oftmals zu Hitzewellen mit Temperaturen über 35 °C kommen. Die Niederschlagsmenge ist gleichmäßig auf das ganze Jahr verteilt; die Winter sind immer von Schneefall begleitet. Die höchste jemals in New York gemessene Temperatur betrug 43 °C (108 °F), die niedrigste hingegen nur −26 °C.
Das Klima verändert sich, je weiter man nach Süden blickt: ist es im Norden noch kühlgemäßigt, spricht man in den Südstaaten schon von subtropischem Klima – wie beispielsweise in Texas, Louisiana, Mississippi, Georgia und großen Teilen Floridas. Der Süden Floridas ist, in Miteinbezug der Keys, bereits tropisch mit einer Regen- und Trockenzeit. Da der Staat Kalifornien direkt an den pazifischen Ozean grenzt, spricht man in dieser Zone vom mediterranen Klima.

Temperaturen 
Die Temperaturen der Vereinigten Staaten sind sehr vielfältig. Im Norden können die Winter klirrend kalt (rund −10 °C) und die Sommer mild bis heiß (+25 bis +32 °C) ausfallen. In südlicher Richtung sind die Winter mit rund +10 °C eher mild und die Sommer (ca. +35 °C) sehr heiß. Die Wüstenregionen der Staaten (z. B. Kalifornien, Utah, Texas) sind tagsüber extrem (40 °C) im Sommer, kühlen jedoch in der Nacht deutlich ab (ca. 19 bis 20 °C). Im Winter ist es auch in der Wüste meist kühl (15 °C tagsüber, teilweise Minusgrade in der Nacht). Die Wintertemperaturen in Salt Lake City machen die Umgebung der Stadt zum idealen Wintersportgebiet.

Niederschlag 
In den gemäßigten Breiten der Nord- und Zentralstaaten ist der Niederschlag auf das ganze Jahr gleichmäßig verteilt. In Kalifornien beispielsweise sind die Sommer trockener als die Winter. In den subtropischen Gebieten der Südstaaten sind die Sommer feuchter als die Winter.

Umweltkatastrophen 
Die USA werden immer wieder von Umweltkatastrophen heimgesucht. Typisch für Kalifornien ist zum Beispiel das Erdbebengebiet (earthquake area) – im Süden treten vor allem in der Zeit von Mai bis Oktober teils heftige, tropische Stürme (Hurrikans) auf. Außerdem in den USA vorkommende Umweltkatastrophen sind Blizzards, Tornados, Überschwemmungen etc.

Klimazonen 

Die vereinigten Staaten werden in unterschiedliche Klimazonen unterteilt:

 kontinental-kühlgemäßigtes Klima in an Kanada grenzenden Gebieten nördlich: die kühlgemäßigten Gebiete charakterisieren sich durch kalte Winter und gemäßigte Sommer. Hitzewellen sind nicht auszuschließen.
 kontinental-gemäßigtes Klima im überwiegenden Teil aller Staaten, besonders in den Nord- und Zentralstaaten: kühle Winter und warme bis heiße Sommer.
 mediterranes Klima in an den pazifischen Ozean grenzenden Staaten, vor allem aber in Kalifornien und Hawaii: milde Winter und warme Sommer, meister Niederschlag im Winter.
 subtropisches Klima in den meisten südlichen Bundesstaaten.
 Hochland-Alpinklima in höheren Lagen, vor allem aber im Bereich der Rocky Mountains: einzelne Streifen des Hochlandklimas erstrecken sich über die höheren Lagen Kaliforniens und Nevadas sowie einiger angrenzender Staaten.
 Regen-/Trockenzeit-Tropenklima im Süden Floridas.

Klimadiagramme ausgewählter Orte 
Klimatabelle Dallas

Klimatabelle Denver

Klimatabelle Los Angeles

Klimatabelle Miami

Klimatabelle Minneapolis

Klimatabelle New York City

Klimatabelle Seattle

Einzelnachweise 

Kilma
Wetter und Klima Nordamerikas